De 24ste Europacup I hockey voor mannen werd gehouden van 16 tot en met 19 mei 1997 in Amsterdam. Het deelnemersveld bestond uit 8 teams. HGC uit Wassenaar won deze editie door in de finale het Duitse Harvestehuder THC te verslaan.

Uitslag poules

Eindstand Groep A

Eindstand Groep B

Poulewedstrijden

Vrijdag 16 mei 1997
A Harvestehunder - Grammarians 4-2
A MZKS Pocztowiec - RSHVSM Minsk 1-3
B Club Egara - Racing Club 2-0
B HGC - SKA Samara 8-0

Zaterdag 17 mei 1997
A MZKS Pocztowiec - Grammarians 8-2
A Harvestehunder - RSHVSM Minsk 3-2
B Club Egara - SKA Samara 3-0
B HGC - Racing Club 11-1

Zondag 18 mei 1997
A RSHVSM Minsk - Grammarians 3-1
A Harvestehunder - MZKS Pocztowiec 2-1
B Racing Club - SKA Samara 3-2
B HGC - Club Egara 3-1

Finalewedstrijden

Maandag 19 april 1997
4A - 3B Grammarians - Racing Club 2-3
3A - 4B MZKS Pocztowiec - SKA Samara 3-3 (4-2 aps)
2A - 2B RSHVSM Minsk - Club Egara 1-6
1A - 1B Harvestehunder - HGC 3-4

Einduitslag
1.  HGC 
2.  Harvestehuder THC 
3.  Club Egara 
4.  RSHVSM Minsk 
5.  Racing Club 
5.  MZKS Pocztowiec 
7.  Grammarians HC 
7.  SKA Samara

Kampioen

1
Hockey in 1997
Hockey in Nederland
Hockey
Sportevenement in Amsterdam